Битва под Константиновом (Битва под Староконстантиновом) — битва, состоявшаяся 26—28 июля 1648 года во время восстания Хмельницкого 1648—1657 годов между казацко-крестьянскими отрядами Войска Запорожского и войсками магнатов Речи Посполитой. Данное сражение являлось одним из самых масштабных за время летней кампании 1648 года. Перед сражением Кривонос провёл рекогносцировку сил противника и расположение его основных сил, изначально наметив план атаки ключевой переправы через реку Случь. Данная переправа являлась ключом ко всей позиции поляков и к самому Староконстантинову. 

26 июля Кривонос атаковал позиции поляков у переправы. Был нанесён массированный кавалерийский удар, но поляки успешно отстреливались из пушек и отбили все атаки.

На следующий день, 27 июля, на помощь к казакам прибыла личная гвардия Богдана Хмельницкого — Чигиринский полк. Окопавшись и обстреляв передовые позиции поляков из пушек, казаки и крестьяне атаковали оборонявших первую линию мушкетёров. После длительного, тяжёлого и кровопролитного рукопашного боя поляки были выбиты с занимаемых позиций и отошли на другой берег Случи. Таким образом, казакам удалось выйти непосредственно к переправе.

28 июля наступил решающий день сражения. Начав опять же с артиллерийской подготовки, Кривонос отбросил поляков от реки и переправил часть своих сил. На образовавшийся плацдарм князь Вишневецкий бросил свою конницу, стремясь сбросить казаков в реку. Но к тому моменту казаки уже успели переправить несколько пушек и их огнём отбросили поляков. Далее последовала массированная атака польской пехоты, но и она не принесла успеха. Переправив основные силы, Кривонос стал продвигаться вперёд. Поняв, что казаки одерживают вверх, Вишневецкий решился рискнуть своей лучшей конницей и лично повёл её в атаку. В отчаянной атаке полякам удалось прорвать оборону Кривоноса и прорубиться к казачьим пушкам, у которых вспыхнул тяжёлый рукопашный бой, который обескровливал обе армии, не принося успеха ни одной из сторон. И только когда отряд казачьей конницы под командование запорожского полковника Ганжи обошёл позиции поляков и ударил им в тыл, те, наконец, дрогнули и начали поспешно отступать. 

Потери казаков и повстанцев в течение двухдневной битвы могли составлять от 4 000 до 10 000 убитыми и ранеными, тогда как шляхтичи вряд ли потеряли более 1000 убитых. Битва со стратегической точки зрения, хотя и принимали в ней участие значительные силы, не имела большого значения и особо не повлияла на темп распространения восстания. Однако польская армия была подавлена морально и физически и большей частью просто разбрелась, потеряв дисциплину. Тышкевич и Вишневецкий с остатками армии отступили к реке Горыни. Кривонос же быстро восстановил свои силы за счёт крестьян и вновь прибывших казаков — его корпус вскоре занял Волынь и Подолье, а также осадил Каменец.

Литература 
 Бахревский В. А. Долгий путь к себе, 1991.
Стороженко І. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у визвольній війні українського народу середини XVII століття. Книга перша. Воєнні дії 1648—1652 рр. — Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського державного університету, 1996.
 Документы об освободительной войне украинского народа 1648-54 гг / Институт Истории АН УССР Архивное Управление При Совете Министров УССР — К., 1965.
 Mała Encyklopedia Wojskowa /Wydanie I, 1967.
 Widaćki J. Kniaź Jarema. — Katowice, 1985.

Примечания 

Польско-украинские сражения
Сражения по алфавиту
Битвы восстания Хмельницкого
Сражения 1648 года